Ранчо Канделарија има више значења:

 Ранчо Канделарија (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Канделарија (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику